Георгий Вениаминович Старков () — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.

Биография 

Родился 11 марта 1909 года в селе Мариинское (ныне посёлок Мариинский Андреевского сельского поселения Брединского района Челябинской области) в семье рабочего. Русский. Окончил 4 класса. Работал токарем на заводе в городе Троицке Челябинской области. Член ВКП(б) с 1929 года.

В Красной Армии с 1931 года. В 1932 году окончил Орловское бронетанковое училище. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

Командир танковой роты 112-го танкового батальона 35-й легкотанковой бригады старший лейтенант Г. Старков отличился в боях на выборгском направлении, участвовал в 15 танковых атаках и обеспечил активными действиями своей роты успешное продвижение 255-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии при прорыве укреплённой полосы противника в районе высоты «Язык», рощи «Молоток» и рощи «Фигурная».
21 — 22 февраля 1940 года вверенная ему танковая рота во взаимодействии со стрелковыми подразделениями штурмом овладела важной в тактическом отношении высотой и закрепилась на ней. В этом бою его танк был подбит — получил три прямых попадания в башню и загорелся. Оставшись без танка старший лейтенант Старков продолжил наступление вместе с пехотой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Старкову Георгию Вениаминовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Капитан Г. Старков командовал отдельным танковым батальоном 13-го танкового полка 13-й танковой бригады. 30 сентября 1941 года в бою в районе села Голубовка, руководил батальоном, находясь в составе экипажа среднего танка. В результате боя экипаж уничтожил до 12 пулемётных гнёзд, подбил два тяжёлых танка противника и несколько ПТО. После ранения в голову капитан Старков отказался выйти из боя, а поcле израсходования боекомплекта, направил свой танк на танк противника и смял его. После чего сжёг свою машину и вышел вместе с экипажем из окружения.

Лечился в одном из эвакогоспиталей в городе Челябинске, где скончался от полученных ран 8 апреля 1943 года. Похоронен в Челябинске на Митрофановском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 432 Указ Президиума ВС СССР от 21.03.1940
 Орден Ленина Указ Президиума ВС СССР от 21.03.1940
 Орден Красного Знамени приказ ВС ЮЗФ № 4/н от 09.11.1941

Литература 
 
 Кислицын А. С. Овеянные славой. — Челябинск, 1965.
 Ушаков А. П. Во имя Родины. — Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Орловского бронетанкового училища
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Митрофановском кладбище (Челябинск)
Танкисты Советско-финляндской войны (1939—1940)